Gerben Colmjon, Fries taalkundige, bibliothekaris en archivaris
 Gerben de Knegt, veldrijder en mountainbiker
 Gerben Hellinga, schrijver en acteur
 Gerben Hellinga jr. (echte naam Gerben Graddes Hellinga), schrijver
 Gerben Karstens, beroepswielrenner
 Gerben Löwik, beroepswielrenner
 Gerben Sonderman, (Test)piloot
 Gerben Wagenaar, politicus en verzetsman
 Gerben Abma, Fries schrijver
 Gerben Zonderland, personage uit de jeugdboekenserie De Kameleon

Jongensnaam